Michael Franks (musicus)
 Michael Franks (atleet)